Koskivaara (Nattavaara); een dorp in Zweden in de Gällivare (gemeente) bij Nattavaara
Koskivaara (Skröven); idem, bij Skröven.